Ангели (, ) — посёлок в Лапландии. Расположен в 62 километрах на запад от Инари, в общине Инари, неподалёку от национального заповедника Muotkatunturi.

Посёлок находится рядом с Норвежской границей на берегу реки Инари. Ангели соединён постоянными гравиевыми дорогами с населёнными пунктами Каригасниеми и Инари.

Саамский язык является родным для большей части населения.

Участницы известной саамской женской фолк-группы Angelit — родом из Ангели (изначально группа называлась Angelin Tytöt — «Девушки из Ангели»).

Ссылки 
 Ангели в Google Maps

Населённые пункты Финляндии